Gian & Giovani - Ao Vivo no Palace é o primeiro VHS da dupla sertaneja Gian & Giovani, lançado em 1995 pela BMG Ariola Vídeo, logo após o lançamento do 5º álbum da dupla, no Palace (SP).

Faixas 

Álbuns de vídeo de 1995
Álbuns de Gian & Giovani
Álbuns de música sertaneja
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns lançados pela Bertelsmann Music Group